Brodowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Brodowo, village du powiat de Działdowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Brodowo, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Brodowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Brodowo, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Brodowo, village de la voïvodie de Podlachie.